Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier V, se dispute du 4 au .

Angelique Widjaja remporte le simple dames. En finale, elle bat Cho Yoon-jeong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kelly Liggan et Renata Voráčová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Pattaya
2002 en Thaïlande
Sport en novembre 2002